Cosmo se puede referir a:

Cosmo, personaje de Sonic.
Cosmo, personaje de Los padrinos mágicos.
Cosmo, canal de televisión de España.
Cosmo, canal de televisión Latinoaméricana.